Copa Toyota ist eine Alternativbezeichnung für: 

 Copa Toyota Libertadores
 bis in die 1980er Jahre für den Weltpokal (Vereinsfußball)